Гаел Клиши (на френски Gaël Clichy) е френски професионален футболист, който играе за Сервет и националния отбор на своята страна. Той е титулярният ляв бек на „артилеристите“. Висок е 175 см. Преминава в отбора на Арсенал през лятото на 2003 г. от Кан за 250 хил. паунда. Прекарва първите няколко години в сянката на Ашли Коул, но през сезон 2007/08 изиграва около 40 мача за тях и се налага в първия състав.През лятото на 2011 преминава в Манчестър Сити за сумата от 7 милиона.

Успехи 
Арсенал
 Висша лига: 2003/04
 Ф.А. Къп: 2004/05

 Вицешампион
 Шампионска лига: 2005/06
 Висша лига: 2004/05

Манчестър Сити
 Висша лига (2011/12, 2013/14)
 Купа на лигата на Англия (2014, 2016)
 Къмюнити Шийлд (2012)

Клубна кариера 
(последна промяна: 13 май 2008 г.)

Източници 

Френски футболисти
Футболисти на Арсенал
Футболисти на Манчестър Сити
Родени в Тулуза